Heinrich Modersohn ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Modersohn (Jesuit), Pater im Jesuitenkolleg Münster (1658)
 Heinrich Modersohn (Maler, 1855) (1855–1903), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Heinrich Modersohn (Maler, 1948) (* 1948), deutscher Maler und Holzschneider